Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1951.

Setzliste

Turnierplan

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 6. August bis 13. August 1951, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, V. Jahrgang, Heft 12 (August 1951 (II))

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1951